! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 154001–154100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 154101–154200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 154201–154300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 154301–154400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 154401–154500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 154501–154600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 154601–154700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 154701–154800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 154801–154900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 154901–155000 [ editare]

Lista planetelor minore (154001-155000)